

Geografia

Cina
 Pekin – una delle possibili translitterazioni di Pechino (Beijing)

Stati Uniti
Pekin – centro abitato (city) della contea di Nelson, Dakota del Nord
Pekin – comune (city) della contea di Tazewell, Illinois

Altro 
 Pekin – edificio e hotel di Mosca

Pagine correlate 
 Peking

Altri progetti